«Противовес» () — телефильм, 14 серия 2 сезона телесериала «За гранью возможного» 1963—1965 годов. Режиссёр: Пол Стенли. В ролях — Майкл Константин, Жаклин Скотт, Сэнди Кеньон, Ларри Уорд, Шаран Дентон.

Вступление

Сюжет 
Четверо ученых, газетчик и строительный магнат соглашаются провести 261 день в изоляции в моделированном межзвездном полете к звезде Антеон для проверки, справятся ли они с задачей. Но в эксперимент тайно проник инопланетянин, на самом деле прибывший из космоса, целью которого является заставить людей нажать аварийную кнопку и прекратить моделированный полет.

Заключительная фраза

Интересные факты 
 В настоящее время на Земле осуществляется проект по моделированию полета на Марс, называемый «Марс-500», в котором люди, участвующие в нём, должны находиться в замкнутом комплексе от 520 до 700 дней.

Ссылки 
 Counterweight (англ.) на сайте IMDb.com
 Counterweight (англ.) на сайте TV.com
 Counterweight (англ.) на сайте ShareTV.org

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1964 года
Телефильмы США
Фантастические фильмы 1964 года
Научно-фантастические фильмы США